La bataille de Sacheon peut faire référence à deux batailles pendant la guerre Imjin à Sacheon, sur la côte méridionale de la Corée :
 Bataille de Sacheon de 1592 où la flotte coréenne de l'amiral Yi défit la flotte japonaise,
 Bataille de Sacheon de 1598 qui vit l'attaque infructueuse des forces coréennes et chinoises contre les fortifications japonaises.